«Путь наслаждений» ( — дословно «Тропа первоцвета») — словосочетание, впервые употреблённое Уильямом Шекспиром в трагедии «Гамлет» (первая публикация в 1603 году). Ныне словосочетание используется в названиях произведений массовой культуры:

 «Путь наслаждений» — американский фильм 1925 года.
 «» — американский фильм 1940 года.